François Haverschmidt (1835-1894), Nederlands dichter en predikant, met pseudoniem Piet Paaltjens
François Haverschmidt (1869-1928), een Nederlands jurist
François Haverschmidt (1906-1987), een Nederlands jurist en ornitholoog, president van het Hof van Justitie in Paramaribo